Grand Prix Portugalii 1992 (oryg. SG Gigante Grande Premio de Portugal) – 14. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1992, która odbyła się 27 września 1992, po raz dziewiąty na torze Autódromo do Estoril.

21. Grand Prix Portugalii, 12. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Uwagi 
 Najszybsze okrążenie: Ayrton Senna (McLaren MP4/7A) - 1:16,272 na okrążeniu 66
 Średnia prędkość zwycięzcy: 195,521 km/h

Portugalia
1992 w Portugalii
1992